Montagut (en francès Montaigut-en-Combraille) és un municipi francès, situat al departament del Puèi Domat i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps.

Demografia

Població

Personatges lligats al municipi 
 Garin de Montaigu, Mestre de l'Hospital entre 1207 i 1230.

Referències 

Municipis del Puèi Domat